Brixi è il cognome di una famiglia di musicisti cechi attivi nella Boemia settentrionale. Questa si divide in due rami:
Al primo, che si stabilì a Skalsko agli inizi del XVII secolo, appartengono:
Dorota Brixi, madre dei compositori František e Jiří Antonín Benda
Viktorin Brixi,
Al secondo, stabilitosi a Vlkava vicino a Nymburk, appartengono:
Šimon Brixi, compositore e organista
František Xaver Brixi, compositore e organista, figlio di Šimon
Jan Josef Brixi, compositore e organista, nipote di Šimon
Václav Norbert Brixi, compositore e organista, figlio di Jan Josef